Петербургский кодекс () — собирательное название нескольких рукописей, которые хранятся в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге:

 Петербургский Пурпурный кодекс N (022), VI век, содержит тексты четырёх Евангелий на греческом языке;
 Петербургский кодекс Π (041), IX век, содержит тексты четырёх Евангелий на греческом языке;
 Ленинградский кодекс, , содержит текст Ветхого Завета на иврите;
 Латинский Петербургский кодекс ; Рукопись, содержащая Apologeticus Тертуллиана;